Feel (album), een muziekalbum van de Amerikaanse punkband Sleeping With Sirens uit 2013
 Feel (Robbie Williams), een nummer van Robbie Williams uit 2002
 Feel (Kendrick Lamar), een nummer van Kendrick Lamar uit 2017